Mit Amachuma wird bezeichnet:
 Amachuma (La Paz) – Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Amachuma de Oruro – Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien